Gebre ist der Familienname folgender Personen:

 Bogaletch Gebre (1960–2019), äthiopische Mikrobiologin und Frauenrechtsaktivistin
 Mehari Gebre (* 1989), äthiopischer Marathonläufer
 Meseret Gebre (* 1993), äthiopische Leichtathletin
 Rissom Gebre Meskei (* 1941), äthiopischer Radrennfahrer
 Sebhat Gebre-Egziabher (1936–2012), äthiopischer Journalist und Schriftsteller
 Tadesse Gebre (* 1968), äthiopischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Gebre Selassie